Богословская башня — одна из несохранившихся башен Китайгородской стены. Названа по расположенному рядом храму Иоанну Богослова. Находилась на Новой площади, перед колоннадой храма. Имела прямоугольную форму, первоначально верх башни покрывал шатёр. 

Была построена в 1535—1538 годах, как и вся Китайгородская стена. Изначально была глухой, позднее в башне были устроены ворота. Снесена в 1934 году вместе с большей частью Китайгородской стены.

Литература 
 

Башни Китайгородской стены
Здания и сооружения, снесённые в 1934 году